Натуральне число 327
 327 рік до нашої ери
 327 рік нашої ери